Résultats détaillés de l’édition 1992 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 13 au .

Faits marquants 
En l'absence d'Andre Agassi et Sergi Bruguera, l'Américain Jim Courier remporte sa deuxième victoire en Grand Chelem, éliminant en finale Stefan Edberg en quatre sets. Le Suédois avait pourtant pris sa revanche de l'année précédente sur le Tchécoslovaque Ivan Lendl en quart de finale. Le tournoi est également marqué par le grand retour de l'ancien numéro mondial John McEnroe, facile vainqueur de l'Allemand Boris Becker, mais décevant en quart de finale face à Wayne Ferreira.

Dans le tournoi féminin, à la suite du forfait de Steffi Graf, la numéro un mondiale Monica Seles emporte facilement le tournoi pour la deuxième fois d'affilée, disposant de Mary Joe Fernández dans une finale à sens unique.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1992 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP
  Site de la WTA

Navigation 

1992
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1992
Tennis en janvier 1992